Ванов може да се отнася за:
 Векил Ванов (р. 1937), български политик
 Ник Ванов (1929-1991), американски продуцент